Bârseștii de Jos se poate referi la:

 Bârseștii de Jos, Argeș
 Bârseștii de Jos, Teleorman

Vezi și 
 Bârsești (dezambiguizare)
 Bârseștii de Sus (dezambiguizare)
 Bârsa (dezambiguizare)

Toponime românești